Constable puede hacer referencia a:

 Constable (Nueva York), pueblo ubicado en el condado de Franklin en el estado estadounidense de Nueva York.

Personas 
 Henry Constable (1562-1613), poeta inglés, conocido sobre todo por Diana, una de las primeras secuencias de sonetos en inglés.
 John Constable (1776-1837), pintor inglés de paisajes.